Кит Эпплинг (; родился 13 февраля 1992 года в Детройте, штат Мичиган) — американский профессиональный баскетболист. Выступает на позиции разыгрывающего защитника.

Профессиональная карьера 

После того, как Эпплинг не был выбран на драфте НБА 2014 года, он присоединился к «Портленд Трэйл Блэйзерс» для участия в Летней лиге. 23 сентября 2014 года он подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», но был выведен из состава 20 октября. 1 ноября он присоединился к фарм-клубу «Лейкерс» в Д-Лиге «Лос-Анджелес Ди-Фендерс». 7 марта он был обменен в «Эри Бэйхокс».

В июле 2015 года Эпплинг присоединился к «Орландо Мэджик» для участие в Летней лиге 2015 года. 24 сентября он подписал контракт с «Мэджик», но снова был отчислен из состава до начала сезона, проведя 5 предсезонных игр. 31 октября он вновь присоединился к «Эри Бэйхокс». 18 января 2016 года он согласился на десятидневный контракт с «Орландо Мэджик». Дебютировал в НБА он тем же вечером в игре против «Атланта Хокс», записав в свой актив два очка и один перехват за 8 минут игрового времени. 29 января он подписал 2-й десятидневный контракт с «Мэджик». В тот же день он был выбран участником от Восточной  Конференции на Матч всех звёзд Д-Лиги. 8 февраля его контракт с «Мэджик» истёк и он вернулся в «Эри Бэйхокс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Мичиган Стэйт Спартанс» (баскетбол)
Игроки «Лос-Анджелес Ди-Фендерс»
Игроки «Эри Бэйхокс» (2008-2017)
Игроки «Орландо Мэджик»